Fruhstorferia är ett släkte av skalbaggar. Fruhstorferia ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Fruhstorferia